Siódma pieczęć – album zespołu Republika z 1993 roku
 Siódma pieczęć – film fabularny z 1957 roku w reżyserii Ingmara Bergmana
 Siedem pieczęci – biblijny koncept